PISI steht für:
 Pipistrel Sinus (ICAO-Code), slowenischer Ultraleicht-Motorsegler

Pisi ist der Familienname folgender Personen:
 George Pisi (* 1986), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Ken Pisi (* 1989), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Tusi Pisi (* 1982), samoanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Pissi

Abkürzung